Чемпионат Европы по фигурному катанию 1929 года проходил в Давосе (Швейцария). Соревновались только мужчины. Победу одержал Карл Шефер.

Результаты

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы
 Результаты чемпионатов Европы 1922—1929 годов

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Давосе
1929 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Швейцарии в 1929 году
Чемпионаты Европы в 1929 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии